Nooit meer slapen (roman), een boek van Willem Frederik Hermans uit 1966
 Nooit meer slapen (Doe Maar), een liedje op het album 4us van Doe Maar uit 1983
 Nooit meer slapen (Yellow Claw), een single van de Nederlandse groep Yellow Claw uit 2012
 Nooit meer slapen (radioprogramma), een nachtelijk cultuurprogramma van de VPRO